Stanisław Tarnowski (zm. 1528/1530) – kasztelan sądecki i chełmski
 Stanisław Jan Tarnowski (zm. 1542/1543) – podsędek łęczycki
 Stanisław (Spytek) Tarnowski (1514–1568) – podskarbi wielki koronny, miecznik koronny, wojewoda sandomierski 
 Stanisław Tarnowski – kasztelan inowłodzki, podstoli łęczycki
 Stanisław Tarnowski (zm. 1603) – kasztelan inowłodzki
 Stanisław Tarnowski (zm. 1618) – miecznik koronny, kasztelan sandomierski, radomski, starosta stopnicki, buski 
 Stanisław Dydak Tarnowski (1719–1767) – miecznik łucki, pułkownik królewski
 Stanisław Tarnowski zwany „Biały” (1838–1909) – poseł i malarz
 Stanisław Kostka Tarnowski zwany „Czarny” (1837–1917) – historyk literatury, krytyk literacki, publicysta polityczny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Stanisław Tarnowski (1909–1980) – łódzki krajoznawca
 Stanisław Tarnowski (zm. 1939) – starszy wachmistrz Wojska Polskiego, wachmistrz szef 3. szwadronu 3 psk, kawaler Virtuti Militari